Колганов Михаил Александрович (род. 9 мая 1980 года, г. Лениногорск) — казахстанский легкоатлет, мастер спорта Республики Казахстан международного класса, чемпион Азии 2002 года.

Биография 
На Олимпиаде 2004 года в Афинах в предварительном забеге был 6-м на дистанции 800 метров с результатом 1:47,36 и в дальнейшей борьбе не участвовал.
Чемпион Азии 2002 года (Коломбо, Шри-ланка) на 800-метровке. На Восточно-Азиатских играх 2001 года (Осака, Япония) победил на двух дистанциях: 800 м и 1500 м.
Неоднократный чемпион Казахстана на дистанциях 800 и 1500 метров.
Обладатель рекорда Казахстана на дистанции 800 метров.

Персональные рекорды

на открытом воздухе 
 800 м — 1:46,99 мин — Алматы  (10.06.2004)
 1500 м — 3:44,31 мин — Тула  (13.06.2006)

в помещениях 
 800 м — 1:48,89 мин — Москва  (17.02.2004)
 1500 м — 3:48,89 мин — Москва  (22.02.2001)

Примечания

Ссылки 
 Mikhail Kolganov  на сайте Olimpic Sports
 Kolganov Mihail на сайте IAAF

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Бегуны на средние дистанции Казахстана
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Чемпионы Азии по лёгкой атлетике